Steenakker (heuvel)
Steenakker (Gent), een straat en buurt in de Belgische stad Gent
Steenakker (Breda)
Steen Acker, een gehucht in de Franse gemeente Boeschepe